Тудэвийн Уйтумэн (; , сомон Бигэр, Говь-Алтай — 1993) — монгольский шахматист, первый международный мастер Монголии (1965). Трёхкратный чемпион Монголии (1972, 1978 и 1986 гг.). 

В составе сборной Монголии участник шести шахматных олимпиад (1964—1974 гг.). На олимпиаде 1964 г. показал лучший результат на 2-й доске  (13½ очков из 17), на олимпиаде 1970 г. на той же 2-й доске завоевал индивидуальную серебряную медаль. Также в составе национальной сборной участвовал в командном чемпионате мира среди студентов 1964 г.

Победитель зонального турнира в Сингапуре (1969 г.). 

Участник межзонального турнира (Пальма-де-Мальорка, 1970 г.; 20—22-е места, сыграл вничью с Р. Фишером, выиграл партии у С. Решевского, М. Матуловича и других). 

Участник ряда международных турниров.

Международные турниры в Улан-Баторе: 1965 — 3—4-е; 1972 — 3-е; 1983 — 2-е места.

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Личная карточка Т. Уйтумэна на сайте 365chess.com
 Личная карточка Т. Уйтумэна на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Монголии